est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide mévalonique, numéro CAS 
 acide pantoïque, numéro CAS 
 acide (2R,3R)-2,3-dihydroxy-3-méthylvalérique, numéro CAS 

 Peroxyde
 peroxyde d'acétone, numéro CAS 

 Sucre
 Colitose